Good Cop, Bad Cop steht für:

 Good Cop, Bad Cop (Raw Justice), US-amerikanischer Film von David A. Prior (1994)
 Good Cop Bad Cop (Bon Cop, Bad Cop), kanadischer Film von Eric Canuel (2006)

Siehe auch:
 Guter Bulle, böser Bulle, polizeiliche Verhörmethode